Die Little League World Series 1980 war die 34. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Durch die Anerkennung des National Olympic Committee of Chinese Taipei durch das IOC und der internationalen Sportverbände im November 1979 trat Taiwan neu unter dem Namen “Chinesisch Taipeh” an.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1980
1980
Sportveranstaltung in South Williamsport